Ádeni csata (2015)
 Ádeni Nemzetközi Repülőtér-i csata
Ádeni csata (2018)